Gelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Gelberg (1922–2013), rumänischer Kernphysiker
 Hans-Joachim Gelberg (1930–2020), deutscher Verleger und Autor von Kinder- und Jugendliteratur
 Karl-Ulrich Gelberg (* 1962), deutscher Historiker
 Wilhelm Eberhard Gelberg (1894–1940), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Beltz & Gelberg, Kinder- und Jugendbuch-Sparte des Beltz-Verlages in Weinheim
 Gehlberg (Begriffsklärung)